Passionfruit (Drake) - single van Drake
 Passionfruit (Michael Franks) - album van Michael Franks
 Passion Fruit - eurodancegroep

Zie ook 
 Passievrucht (doorverwijspagina)